Grubmühle ist der Ortsname von

 Grubmühle (Apfeldorf), Ortsteil der Gemeinde Apfeldorf, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Grubmühle (Berching), Ortsteil der Stadt Berching, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Grubmühle (Elsendorf), Ortsteil der Gemeinde Elsendorf, Landkreis Kelheim, Bayern
 Grubmühle (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Grubmühle (Rettenbach), Ortsteil der Gemeinde Rettenbach, Landkreis Cham, Bayern
 Grubmühle (Schönberg), Ortsteil des Marktes Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Grubmühle (Stammham), Ortsteil der Gemeinde Stammham, Landkreis Altötting, Bayern
 Grubmühle (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Grubmühle (Valley), Ortsteil der Gemeinde Valley, Landkreis Miesbach, Bayern

 Grubmühle (Gemeinde Marchtrenk), Ortslage in Marchtrenk, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Grubmühl
 Grubenmühle